«Timber» — совместный сингл американского рэпера Питбуля и певицы Кеши, изданный 7 октября 2013 года. Песня содержит мелодию губной гармоники «San Francisco Bay», сочинённую в 1978 году Ли Оскаром; её исполняет Пол Харрингтон.

Информация о песне 
Изначально в качестве приглашённой певицы для записи «Timber» должна была выступить Рианна, но из-за занятости записью совместного сингла с Шакирой она не смогла это сделать, и в результате была приглашена Кеша. Песня содержит в себе элементы кантри и фолка. Композиция написана в умеренно-быстром темпе 130 ударов в минуту, тональности Соль-диез минор; последовательность аккордов — G♯m-B-F♯-E.

Видеоклип был снят в ноябре 2013 года; Pitbull и Кеша снимались в своих сценах отдельно. Пляжные сцены были сняты на Эксуме. Премьера видео состоялась 24 ноября.

25 июня 2014 года композитор Ли Оскар, Кери Оскар и Грег Эррико подали в суд на авторов «Timber», поскольку песня содержит в себе мелодию губной гармоники, идентичную сочинённой Оскаром в 1978 году композиции «San Francisco Bay». Авторы мелодии требовали 3 миллиона долларов моральной компенсации. Имена авторов мелодии были зафиксированы среди авторов альбома Meltdown, однако они не давали своего согласия на использование мелодии.

Список композиций 
Digital download
 «Timber» — 3:24

CD single
 «Timber» (featuring Kesha) — 3:24
 «Outta Nowhere» (featuring Danny Mercer) — 3:26

Позиции в чартах 
«Timber» дебютировала на 49 месте в хит-параде Billboard Hot 100 26 октября 2013 года и возглавила его 18 января 2014. Она смогла подняться на 1 место хит-парадов Billboard Hot Digital Songs и Rap Songs. В мае 2014 года количество проданных копий сингла в США составило 4 миллиона.

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Хронология изданий

Примечания

Ссылки 
 

Песни, написанные Dr. Luke
Синглы RCA Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Песни Pitbull
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Rap Songs